Franz Wittmann est le nom porté par :
 Franz Wittmann (1895–1975), homme politique ;
 Franz Wittmann senior (né en 1950), pilote de rallye ;
 Franz Wittmann junior (né en 1983), pilote de rallye.